

Patronymie
 Lorenzetti (famille)
 Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) est un peintre siennois 
 Pietro Lorenzetti (1280-1348) est un peintre siennois, le frère aîné du précédent.
 Enrico Lorenzetti (1911-1989) est un pilote de vitesse moto italien.
 Jacky Lorenzetti est un homme d'affaires français.
 Ugolino Lorenzetti est un peintre italien gothique.

Patronyme italien